Аламинос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 19,53 км². Население — 67 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары